Sant'Eustachio ima više značenja:
 Sant'Eustachio, Avellino
 Sant'Eustachio, Massa-Carrara
 Sant'Eustachio, Salerno
 Sant'Eustachio, Siena